Le nom vernaculaire de raie blanche désigne en français plusieurs espèces de raies.
 Bathyraja spinosissima
 Dipturus lintea
 Himantura uarnak
 Rostroraja alba

Raie (nom vernaculaire)
Nom de poisson ambigu